Silvia Martínez puede referirse a:

 Silvia Martínez Cassina (1963), periodista argentina.
 Silvia Susana Martínez (1961), periodista argentina. 
 Silvia Martínez (1965), reina de belleza venezolana.
 Silvia Martínez (1985), futbolista española.